Субстрат може да се отнася за:
 субстрат (философия) – общата основа на многообразните явления, (от лат. substratum – фундамент);
 субстрат (лингвистика) – изместеният, победеният език на автохтонното население, разглеждан с оглед на влиянието, което е оказал върху езика-победител, наслоил се върху него;
 субстрат (химия) - вещество, което се поддава на въздействието на определен катализатор или е необходимо за получаването на други вещества и химико-технологични продукти;
 субстрат (биохимия) - вещество, което се поддава на въздействието на определен ензим или е необходимо за биосинтеза на други вещества и биологични продукти;
 субстрат (биология) – смес от почва и органични вещества с растителен или животински произход.